Rotkop (film), een Vlaamse korte film
Rotkop (tijdschrift), een Vlaams kunsttijdschrift